Ференц Месарош (; ) — венгерский футболист, игравший на позиции вратаря.

Карьера

Клубная 
Уроженец Будапешта. Воспитанник футбольной школы клуба «Вёрёш Метеор Эдьетертеш». В возрасте 18 лет дебютировал в составе клуба «Вашаш», выиграв в 1977 году чемпионат страны. В 1981 году уехал в Португалию, вернулся в 1984 году в Венгрию на два сезона в «Дьёр», завершил же карьеру всё в той же Португалии. Выступал в пиренейской стране за «Спортинг» из Лиссабона и «Фаренсе», а также за «Виторию» из Сетубала.

В сборной 
В сборной играл с 1973 по 1988 год, выступив на чемпионатах мира в Аргентине и Испании. В 1978 году на чемпионате мира провёл игру против сборной Италии, в 1982 году выходил на поле во всех трёх матчах группового этапа.

Политическая деятельность 
В 1998 году в составе  участвовал в парламентских выборах. По партийному списку он боролся за мандат в парламенте, но партия проиграла выборы. В том же году на выборах мэра Будапешта он набрал 4,52 % голосов, заняв в итоге третье место.

Клубные достижения 
  Вашаш
 Чемпионат Венгрии
 Чемпион: 1976/1977
 Серебряный призёр чемпионата Венгрии: 1970/1971
 Бронзовый призёр чемпионата Венгрии: 1968, 1972/1973, 1979/1980, 1980/1981
 Кубок Венгрии
 Обладатель: 1972/1973, 1980/1981
 Финалист: 1979/1980
 Кубок обладателей кубков УЕФА
 Обладатель: 1969/1970
  Спортинг (Лиссабон)
 Чемпионат Португалии
 Чемпион: 1981/1982
 Бронзовый призёр: 1982/1983
 Кубок Португалии
 Обладатель: 1981/1982
 Кубок европейских чемпионов
 Четвертьфиналист: 1982/1983
  Дьёр ЭТО
 Чемпионат Венгрии
 Серебряный призёр чемпионата Венгрии: 1984/1985
 Бронзовый призёр чемпионата Венгрии: 1985/1986

Литература 
 Ki kicsoda a magyar sportéletben? , II. kötet (I-R). Szekszárd, Babits Kiadó, 1995, 301. o., ISBN 963-495-011-6
 Rejtő László — Lukács László — Szepesi György: Felejthetetlen 90 percek, Budapest, Sportkiadó, 1977, ISBN 963-253-501-4

Примечания

Ссылки 
 Mészáros Ferenc a MIÉP jelöltje 1998-ban
 Polgármesterjelöltek 1990—2002, Budapest XXIII. kerület

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Вашаш»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Фаренсе»
Игроки ФК «Дьёр»
Игроки ФК «Витория» Сетубал
Футбольные тренеры Венгрии
Политики Венгрии